«Футбольный центр Барса» () — детско-юношеский футбольный центр в городе Сумы, Украина. Создан 15 октября 2012 года в рамках программы развития футбола в Сумской области.

История 
 1981 г. — «ДЮСШ-3»
 1991 г. — СДЮШ олимпийского резерва «Смена»
 2012 г. — ОКУ ДЮСШ «футбольный центр Барса»

Футбольный центр рассчитан на обучение до 1000 детей в возрасте от 6 до 17 лет.

Инфраструктура центра включает одно большое футбольное поле и три поля меньшего размера, спортзал, фитнес-зал и административные помещения.

В сезоне 2015/16 команда футбольного центра «Барса» выступала во второй лиге Украины.

Примечания

Ссылки 
 Сайт ДЮСШ ФЦ «Барса» — fcbarsa.com.ua
 В Сумах действует одна из крупнейших не частных футбольных академий Украины — fakty.ictv.ua
 В Сумской обл. заложен фундамент будущей детской футбольной академии — rbc.ua
 Женская команда по футболу детского футбольного центра «Барса» смогла войти в десятку лучших — topgorod.com

Футбольные клубы Сум